Een verkeersweg:
 N368 (België)
 N368c (België)
 N368 (Frankrijk)
 N368 (Nederland), zie Provinciale weg 368
 N368 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing